Vrh je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 117 stanovnika te 34 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 124 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji